

Fumetti 
 Vendicatori (Avengers) – gruppo di supereroi della Marvel Comics

Cinema
 Avengers – gruppo di supereroi del Marvel Cinematic Universe
 The Avengers – film del 2012 diretto da Joss Whedon
 Avengers: Age of Ultron – film del 2015 diretto da Joss Whedon
 Avengers: Infinity War – film del 2018 diretto da Anthony e Joe Russo
 Avengers: Endgame – film del 2019 diretto da Anthony e Joe Russo

Cartoni animati 
 Avengers - I più potenti eroi della Terra (The Avengers: Earth's Mightiest Heroes) – serie televisiva d'animazione molto fedele alle fonti originarie
 Avengers Assemble – serie animata che, sebbene all'inizio sembri seguire gli eventi di Avengers - I più potenti eroi della Terra, si rifà quasi unicamente alle versioni dei personaggi viste nel Marvel Cinematic Universe

Musica 
 Avengers – gruppo musicale hardcore punk
 Avengers – album dell'omonimo gruppo
 Avengers – EP dell'omonimo gruppo
 Avengers – gruppo musicale beat
 Avengers – gruppo musicale Musica electro

Pagine correlate 
The Avengers
Avenger